Instituto de Arquitetos do Brasil
Instituto dos Advogados Brasileiros